Raleigh kan syfta på:

 Raleigh, North Carolina, en stad i North Carolina, USA
 Sir Walter Raleigh (1552/54–1618), en engelsk sjömilitär, upptäcktsresande, hovman och författare

Geografi

Australien 

 Raleigh (ort i Australien), New South Wales, Bellingen,

Kanada 

 Raleigh (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Raleigh (ort i USA, Florida), Levy County, 
 Raleigh (ort i USA, Illinois), Saline County, 
 Raleigh, Mississippi, countyhuvudort, Smith County, 
 Raleigh, North Carolina, delstatshuvudstad, Wake County, 
 Raleigh-Durham International Airport

Se även 
 Raleigh County
 Rayleigh, flera betydelser

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar